Дарко может означать:

Фамилия 
 Дарко, Амма (род. 1956) — ганская писательница, пишет на немецком и английском языках.
  (1945—2013) — ганский епископ Католической церкви.

См. также 
 «Донни Дарко» — научно-фантастический фильм 2001 года
 «С. Дарко» — продолжение фильма «Донни Дарко»